ТГА — многозначная аббревиатура:
 ТГА — тепловой гидроаккумулятор
 ТГА — термогравиметрический анализ
 ТГА — территориальная государственная администрация
 ТГА — торможение гемагглютинации
 ТГА — белковый триплет ТГА (Тимин-Гуанин-Аденин)
 ТГА-16 — бризантное взрывчатое вещество «Торпекс»
 ТГА-200К — мотороллер «Муравей»
 ТГА — особо мощное смесевое взрывчатое вещество — ТГА (тринитротолуол, гексоген, алюминий)

См. также 
 СТГА — соглашение о торговле гражданской авиационной техникой
 Тга — армянский князь
  — аббревиатура латиницей